Cette page retrace les résultats obtenus par les principaux candidats aux élections pour le sénat des États-Unis dans l'Illinois.

Résultats

Notes et références

Lien interne 

 Liste des sénateurs de l'Illinois